Breuer – polski herb szlachecki
 Breuer (właśc. 11583 Breuer) – planetoida

Osoby noszące nazwisko Breuer 
 Anna Breuer-Mosler
 Grit Breuer
 Johann Breuer
 Josef Breuer
 Józef Breuer
 Marcel Breuer
 Michel Breuer
 Theresa (Veronica) Breuer

Zobacz też 
 Mała Szarpana Turnia (węg. Breuer-torony; niem. Breuerturm)